Thomas Meehan ist der Name folgender Personen:

* Thomas Meehan (Botaniker) (1826–1901), britischer Botaniker 
 Thomas Meehan (Autor) (* 1929), US-amerikanischer Drehbuchautor und Musical-Librettist